Der Nagano-Marathon (jap. , Nagano Orimpikku Kinen Nagano Marason; dt. „Nagano-Marathon im Gedenken an die Olympischen Spiele von Nagano“) ist ein Marathonlauf in Nagano, der seit 1999 im April im Gedenken an die Olympischen Winterspiele 1998 stattfindet. Im Gegensatz zu den meisten anderen bekannten japanischen Marathonläufen ist er kein reines Eliterennen, sondern steht auch Hobbyläufern offen. Die Strecke ist ein ziemlich flacher Punkt-zu-Punkt-Kurs durch die Stadt, der am Zenkō-Tempel vorbeiführt und im Olympiastadion endet.

2011 wurde der Lauf wegen der Erdbebenkatastrophe in Ostjapan abgesagt. Die Teilnehmergebühren wurden an die Erdbeben- und Tsunami-Opfer gespendet.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:09:05 h, Francis Kibiwott Larabal (KEN), 2012
 Frauen: 2:24:55 h, Elfenesh Alemu (ETH), 2000

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (jap., mit engl. Version)
 Private Info-Seite (englisch)
 Nagano-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Nagano-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren (englisch)
 Läuferbericht vom Nagano-Marathon 2005 auf der Website des Pro Sport Berlin 24

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Japan
Marathon
Gegründet 1999